Владимир Кобликов:
 Кобликов, Владимир Васильевич (1928—1972) — советский детский писатель.
 Кобликов, Владимир Николаевич (1905—1971) — советский инженер, генерал-полковник инженерно-технической службы Советской Армии.